Аниш може да се односи на:

 Град у Француској.
 Лековита биљка из рода -{Pimpinella}- (анис, анасон, слатки јанеж, слатки коморац, слатки копар и слатки кумин)